Usborne est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1880-1951), vice-amiral britannique
 (1909-1996), homme politique travailliste britannique
 (né en 1990), ingénieur télévisuel britannique
 (né en 1937), publiciste britannique
 (1910-2006), journaliste et auteur britannique

Toponyme

Lac Usborne, lac et dépôt forestier de Fort-Coulonge au Québec
, municipalité rurale de la Saskatchewan

Mont Usborne, point culminant

Voir aussi
Usborne Publishing, maison d'édition britannique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais